Daur (Pakistan), vall del Pakistan
 Daür (Rússia), poble de la província d'Irkutsk, a Rússia

 Ètnia daur, un grup ètnic asiàtic.
 Daur (llengua), un idioma mongòlic parlat pels daurs.